Landwehr steht für:

 Landwehr, Befestigung zur Markierung oder Sicherung eines Grenzverlaufes, auch regional Landhege, Landheege genannt
 Landwehr (Lettland), Nationalgarde Lettlands als Teilstreitkraft
 Landwehr (Militär), Wehrkategorie verschiedener Staaten
 k.k. Landwehr, Territorialstreitkräfte der österreichischen Reichshälfte Österreich-Ungarns
 k.u. Landwehr (Österreich-Ungarn), Territorialstreitkräfte der ungarischen Reichshälfte Österreich-Ungarns

Orte:
 Landwehr (Freden (Leine)), Ortsteil von Freden, Landkreis Hildesheim, Niedersachsen
 Landwehr (Golßen), Gemeindeteil von Golßen, Brandenburg
 Landwehr (Halver), Hofschaft von Halver, Märkischen Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Landwehr (Menden), Ortsteil von Menden, Märkischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Landwehr (Overath), Ortsteil von Overath, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Landwehr (Peine), Ortsteil von Peine, Niedersachsen 
 Landwehr (Quarnbek), Ortsteil von Quarnbek, Kreis Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein
 Landwehr (Radevormwald), Stadtteil von Radevormwald, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Landwehr (Solingen), Ortsteil von Solingen, Nordrhein-Westfalen
 Landwehr (Ostpr.), früherer deutscher Name von Nagornoje (Kaliningrad, Tschernjachowsk), Siedlung im Rajon Tschernjachowsk, Oblast Kaliningrad, Russland

Sonstiges:
 Landwehr (Astengebiet), Bauwerk im Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen
 Landwehr (Wachau), Waldgebiet in Wachau, Landkreis Bautzen, Sachsen
 Landwehr (Hamburg), Straße in Hamburg
 Lüneburger Landwehr, System von Landwehrgräben bei Lüneburg, Niedersachsen
 Kirchwehrener Landwehr, rechter Zufluss der Möseke bei Lathwehren, Region Hannover, Niedersachsen
 Landwehr-Süllberg, Landschaftsschutzgebiet in der Region Hannover, Niedersachsen, siehe Süllberg (Calenberger Land) #Landschaftsschutz
 Landwehr oder Landwehrgraben (Rehbach), linker Zufluss zum Rehbach (Rhein) vor Haßloch, Rheinland-Pfalz
 Landwehr (Boppard)
 Abschnittswall Brohl-Lützing
 Landwehr (Bruttig-Fankel), Hindernisgraben mit Seitenwällen auf der Moselhöhe Richtung Treis-Karden
 Landwehr (Maisborn), Römerwall in Maisborn 
 Landwehr (Treis-Karden)
 Landwehr (Ellenz-Poltersdorf)
 Landwehr (Zeltingen-Rachtig)
 Landwehren an Rhein und Mosel

Landwehr ist der Familienname folgender Personen:
 Achim Landwehr (* 1968), deutscher Historiker
 Albrecht Landwehr (1881–1966), deutscher Politiker, Bürgermeister in Vohwinkel
 Andreas Landwehr (* 1959), deutscher Journalist
 Arthur Landwehr (* 1958), deutscher Journalist
 Dominik Landwehr (* 1958), Schweizer Journalist und Kulturschaffender
 Fritz Landwehr (1897–1966), deutscher bildender Künstler, Unternehmer, Kunstsammler und Dozent
 Gordian Landwehr (1912–1998), deutscher Dominikaner
 Gottfried Landwehr (1929–2013), deutscher Physiker
 Götz Landwehr (1935–2017), deutscher Rechtswissenschaftler
 Heinrich Landwehr (1908–1974), deutscher Politiker (SPD)
 Heinz Landwehr (* 1955), deutscher Journalist
 Hermann Landwehr (1884–1955), deutscher Jurist und Ministerialbeamter
 Johann Landwehr († nach 1670), deutscher Maler
 Jürgen Landwehr (um 1580–1646) deutscher Maler
 Karl-Heinrich Landwehr (1935–2019), deutscher Verwaltungsjurist
 Ken Landwehr (1954–2014), US-amerikanischer Polizeiermittler
 Kerstin Landwehr (* 1972), deutsche Kinderbuchautorin
 Ludwig Landwehr (1897–1981), deutscher Politiker
 Lutz Landwehr von Pragenau (* 1963), deutscher Komponist
 Martin Kayser-Landwehr (* 1958), deutscher Filmeditor
 Mathis Landwehr (* 1980), deutscher Schauspieler
 Ottokar Landwehr von Pragenau (1868–1944), österreichischer General
 Ursula Landwehr (* 1968), deutsche Fußballspielerin
 Wilma Landwehr (1913–1981), deutsche Politikerin (SPD)

Siehe auch:
 Alte Landwehr
 Landwehrmann